La denominación Condado de Rush puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Rush, condado de Indiana.
 Condado de Rush, condado de Kansas.